Сен-Сернен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Сернен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Сен-Сернен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сен-Сернен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Сернен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од